Srnitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Srnitsa (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Mineralni Bani, 
 Srnitsa (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Velingrad,